Máté János
 Máté János (1934–1998) orgonaművész, karnagy, karmester
 Máté János (1936–2008) labdarúgó, a Győri Vasas ETO játékosa
 Máté János (1948) 6-szoros válogatott labdarúgó, az FTC játékosa
 Máté János (1990) labdarúgó, az FTC játékosa
 Máté János ötvösművész
 Máté János (1911–1970) váci egyházmegyés békepap
Máthé János
 Máthé János (1898–1986) erdélyi magyar helytörténész, néprajzi író.
 Máthé János (1932–1982) kolozsvári magyar vegyész, vegyészeti szakíró.